André van Gerven, Nederlands voetballer
 Henk van Gerven, Nederlands politicus (SP)
 Joke van Gerven, Nederlandse atlete
 K.J. van Gerven, Nederlands politicus
 Koen Van Gerven, Belgisch manager
 Lieven Van Gerven, Belgisch hoogleraar
 Walter Van Gerven, Belgisch advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (Europese Unie) (1988-1994)
 Willy Van Gerven, Belgisch politicus (CVP)